Paulo de Tarso — discípulo de Jesus Cristo e santo em várias denominações do cristianismo, também conhecido como Saulo ou São Paulo (Apóstolo)
 Paulo IV de Constantinopla (São Paulo, o Novo) — patriarca de Constantinopla e santo em várias denominações do cristianismo
 João e Paulo († 362) — mártires cristãos
 Paulo I de Constantinopla (São Paulo, o Confessor) — patriarca de Constantinopla e santo em várias denominações do cristianismo
 Paulo da Cruz — fundador da congregação dos passionistas
 Paulo Miki — mártir e padroeiro do Japão

Toponímia

Brasil 
 São Paulo (estado) — uma das 27 unidades federativas do Brasil
 Região Metropolitana de São Paulo (Grande São Paulo) — aglomeração urbana contínua formada pela capital de São Paulo e mais 38 municípios
 Província de São Paulo — província que deu origem ao atual Estado de São Paulo
 Capitania de São Paulo 
 Arquipélago de São Pedro e São Paulo — conjunto de pequenas ilhas rochosas que se situa a 627 quilômetros do arquipélago de Fernando de Noronha

Municípios 
 São Paulo — capital do estado homônimo
 São Paulo das Missões — na Região das Missões do oeste do estado do Rio Grande do Sul
 São Paulo de Olivença — no Amazonas
 São Paulo do Potengi — no Rio Grande do Norte

Bairros 
 São Paulo (Barra Mansa)
 São Paulo (Belo Horizonte)

Portugal 
 São Paulo (Lisboa) — freguesia no concelho de Lisboa
 São Paulo de Frades — freguesia no concelho de Coimbra

Outros países 
 Luanda — que no passado se chamou São Paulo da Assunção de Loanda ou São Paulo de Luanda
 São Paulo (ilha) — ilha desabitada no Oceano Índico, parte das Terras Austrais e Antárticas Francesas
 São Paulo (província) — do Peru
 São Paulo (São Tomé) — aldeia de São Tomé e Príncipe

Clubes sociais e desportivos do Brasil

São Paulo 
 São Paulo Clube — extinto clube social incorporado ao Iate Clube de Santos em 2008
 São Paulo Storm —  clube de futebol americano fundado em 2008

Clubes de futebol da cidade de São Paulo 
 São Paulo Futebol Clube — fundado em 1930 e refundado em 1935
 Sport Club São Paulo — de Rio Grande
 Independente Esporte Clube (São Paulo) — chamado provisoriamente São Paulo-Tietê Futebol Clube, foi extinto em 1935
 São Paulo da Floresta — brevemente extinto quando se fundiu ao Clube de Regatas Tietê; retornou em dezembro de 1935
 São Paulo Athletic Club — clube social e desportivo cujo time amador de futebol foi extinto em 1912
 São Paulo Railway Athletic Club — extinto; em 1949 deu origem ao atual Nacional Atlético Clube

Outros clubes desportivos 
 São Paulo Club — extinto, da cidade de Salvador, Brasil

Outros usos 
 São Paulo (Nuno Gonçalves) — pintura do português Nuno Gonçalves
 NAe São Paulo (A-12) — Navio aeródromo (porta-aviões) da Marinha do Brasil
 Viaduto São Paulo — viaduto da cidade de Campinas, conhecido popularmente como Laurão

Paulo
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes